Альона Бондаренко була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь через травму зап'ястка.
6-та сіяна Ярміла Грот виграла титул, перемігши у фіналі Бетані Маттек-Сендс з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw

Hobart International, одиночний розряд
Moorilla Hobart International 2011